FDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing  Reporting System, Findlay (Ohio), Stati Uniti
FDY = terminologia tessile: Fully Drawn Yarn